Relativo à região do Minho (província);
 Buteo buteo, ave de rapina também conhecida por Minhoto ou Águia-de-asa-redonda.